El apellido Rufinelli o Ruffinelli puede referirse a:
 Bernardita Ruffinelli, columnista chilena;
 Giannina Rufinelli, modelo paraguaya;
 Jorge Ruffinelli, académico uruguayo;
 José Antonio Moreno Ruffinelli, abogado paraguayo; o
 Luis Rufinelli, dramaturgo paraguayo.